SIMAP steht für:

 SIMAP (Similarity Matrix of Proteins), Datenbank für Proteinähnlichkeiten
 Système d'information pour les marchés publics européens, Informationssystem für die Europäische Auftragsvergabe, siehe Tenders Electronic Daily
 Sindicato de Médicos de Asistencia Pública, spanische Vereinigung von Ärzten

simap steht für:

 Système d'information sur les marchés publics en Suisse, Informationssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz

Abkürzung